Doppel bezeichnet 

 Doppel (Sport), Spielvariante in mehreren Ballsportarten wie Tennis, Tischtennis, Badminton
 Doppelsitzer, Disziplin im Rennrodeln
 Double (Sport), Gewinn zweier bedeutender Titel in einer Saison, Spielzeit oder einem Kalenderjahr

 Doppel-Protein (Dpl), ein Prion-ähnliches Protein (Gen: PRND) 
 Doppelausfertigung eines Dokumentes (wie Zweitschrift)

Doppel heißen folgende geographische Objekte:
 Doppel (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Doppel (Gemeinde Hafnerbach), Katastralgemeinde von Hafnerbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Doppel (Gemeinde Kirchstetten), Katastralgemeinde von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Doppel (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Doppel (Gemeinde Sonntagberg), Ortsteil von Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Doppl
 Doppelt
 Doppeln
 Duplikat
 Double ( für doppel)